Эр, традиционная форма Эйр, () — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Эйр, Крис (род. 1968) — американский кинорежиссёр и кинопродюсер индейского происхождения.
 Эйр, Ричард (род. 1943) — английский театральный и кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер.
 Эйр, Уэйн — канадский военачальник, генерал-лейтенант.
 Эйр, Эдуард Джон (1815—1901) — исследователь Австралии, губернатор Новой Зеландии.

Топоним 
 Эр (Эйр) — город в Шотландии.
 Эр (Эйр) — крупная река в Йоркшире, Англия.
 Эйр — озеро в Австралии.
 Эйр — полуостров на юге Австралии.

Другое 
 Эйр — богиня врачевания в скандинавской мифологии.

См. также 
 Джейн Эйр (значения)
 Эйра
 Эйре
 Эйри

Примечания